Greenfield kan syfta på:

Geografi

Storbritannien 

 Greenfield, Wales, Wales, County of Flintshire, 
 Greenfield, Bedfordshire – en ort i Bedfordshire, England
 Greenfield, Greater Manchester – en ort i Oldham, Greater Manchester, England
 Greenfield, Oxfordshire – en ort i Oxfordshire, England
 Greenfield, Skottland – en ort i Glasgow, Skottland

USA 

 Greenfield, Illinois, ort, Greene County, 
 Greenfield, Indiana, countyhuvudort, Hancock County, 
 Greenfield, Missouri, countyhuvudort, Dade County, 
 Greenfield, Ohio, ort, Highland County, 
 Greenfield, Tennessee, ort, Weakley County, 
 Greenfield, Iowa, countyhuvudort, Adair County, 
 Greenfield, Massachusetts, Franklin County, 
 Greenfield, Minnesota, ort, Hennepin County, 
 Greenfield, New Hampshire, Hillsborough County, 
 Greenfield, Wisconsin, ort, Milwaukee County, 
 Greenfield, Kalifornien, Kern County, 
 Greenfield, Kalifornien, ort, Monterey County,